Dedham puede referirse a:

 Dedham (Essex), Colchester, Essex, Inglaterra
 Dedham (Iowa), Estados Unidos
 Dedham (Maine), Estados Unidos
 Dedham (Massachusetts), Estados Unidos